Alexander Markow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Iwanowitsch Markow (* 1985), russischer Reitsportler 

Siehe auch:

 Aleksandar Markow